Le mot coïncidence, emprunté au latin médiéval coincidentia (1464), dérive du latin . Coincidence est le mot équivalent en anglais.

Sciences et techniques

Informatique et cryptologie 
 En cryptanalyse, l'indice de coïncidence est une technique qui permet de savoir si un texte a été chiffré avec un chiffre mono-alphabétique ou un chiffre poly-alphabétique en étudiant la probabilité de répétition des lettres du message chiffré.
 En informatique, l'opérateur logique appelé coïncidence peut se définir par la phrase suivante : « la sortie est VRAI si et seulement si les deux entrées sont identiques ».

Mathématiques 
 Une coïncidence est une expression de quasi égalité entre deux quantités, sans qu'il y ait d'explication théorique directe.
 le théorème de coïncidence de Grace–Walsh–Szegő est un résultat d'analyse complexe nommé d'après , Joseph L. Walsh, et Gábor Szegő.

Physique 
 En optique, la coïncidence caractérise deux (ou plus) rayons lumineux qui frappent une même surface au même point et au même instant.

Culture et société

Société 
 Au sens strict, une coïncidence est la survenue de deux (ou plus) événements en même temps ;
 dans le langage courant, l'emploi du mot coïncidence sous-entend que ces événements n'ont pas de relation de causalité.
 La liste des coïncidences entre Lincoln et Kennedy est une légende urbaine d'origine américaine, qui est devenue populaire après l'assassinat du président Kennedy en 1963.

Cinéma 
 Coincidence est un film américain réalisé par Chester Withey, sorti en 1921.
 Coïncidences est un film français réalisé par Serge Debecque en 1946, sorti en 1947.
 Hasards ou Coïncidences est un film français réalisé par Claude Lelouch, sorti en 1998.
 Une pure coïncidence est un film documentaire français réalisé par Romain Goupil et sorti en 2002.

Littérature 
  est un essai d'Arthur Koestler paru en 1972, qui constitue une  introduction en un langage accessible à certaines théories de la parapsychologie.

Musique 
 The Braindance Coincidence est une compilation sortie en 2001 chez Rephlex Records, un label de musique électronique anglaise.